Team Empire — российская киберспортивная организация, основанная в 2004 году. На данный момент имеет подразделения по Dota 2, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, Apex Legends.

League of Legends

Бывшие участники 
 Максим «MID666» Тарасов
 Роман «Ques» Генералов
 Szépvölgyi «mumus100» Márió
 Алексей «Symphony» Тюнин
 Иван «Paranoia» Типухов
 Андрей «BULBAZABP» Солохов
 Александр «SaNTaS» Лифашин
 Александр «SaintArkain» Пупков
 Александр «Pyrex» Степаненко
 Владислав «Kinzu» Белоконь
 Владислав «Antariys» Смородин
 Finn «Finn» Wiestål
 Paris «SpArkS(Spartan)» Outsis-Dimitriadis
 Лев «Moor1s» Квич

Достижения

Dota 2 
Первый состав образовался в декабре 2011 года из 5 игроков, перешедших в DOTA 2 из HoN. Наибольшее количество матчей за состав сыграли: Silent(1144), Miposhka(854) и Resolut1on(821).

Текущий состав

Неактивные игроки

Тренер

Менеджер 
  Андрей «Twist*» Ермолаев

Достижения

Статистика

Бывшие участники Владислав «Petushara» Козловский 04-01-2021 — 10-06-2021 
 Олег «sayuw» Каленбет 14-09-2020 — 26-10-2021
 Алексей «Smiling Knight» Свиридов 14-06-2020 — 28-10-2021
 Сергей «EcNart» Слободянюк 14-06-2020 — 05-04-2021
 Алексей «Mastery» Винчевский 14-06-2020 — 14-09-2020
 Джама «jAM3S» Абдурашитов 14-06-02020 — 14-09-2020
 Аркадий «Akella» Ениватов 14-06-2020 — 12-08-2020
 Тимур «Ahilles» Кульмухамбетов 11-06-2019 — 25-10-2019
 Кыялбек «dream» Тайиров 15-01-12019 — 27-09-2019 
 Константин «kodos» Когай 15-01-2019 — 20-01-2020
 Игорь «maden» Моденов 15-01-2019 — 14-06-2020
 Олег «sayuw» Каленбет 15-01-2019 — 11-11-2019
 Ринат «Kingr» Абдуллин 19-05-2019 — 26-08-2019
 Евгений «Chuvash» Макаров  — 
 Николай «kenonen» Вавушко  — 
 Ростислав «fn» Лозовой  — 
 Владимир «Chappie» Кузьменко  — 
 Владимир «RodjeR» Никогосян  — 
 Ринат «KingR?!» Абдуллин  — 
 Сергей «God» Брагин  — 
 Василий «Afterlife» Шишкин — 
 Роман «Ramzes666» Кушнарёв  — 
 Александр «XBOCT» Дашкевич  — 
 Роман «Resolut1on» Фоминок  — 
 Алексей «Solo» Березин  —  
 Роман «Scandal» Садотенков  —  |  — 
 Андрей «Mag~» Чипенко  — 
 Дмитрий «LighTofHeaveN» Куприянов  — 
 Дмитрий «LeeN» Курилин  — 
 Денис «uniQFazer» Шаров  — 
 Илья «eLight» Матвеев  — 
 Валентин «Spize» Коваленко  — 
 Владислав «blowyourbrain» Морозюк  — 
 Артур «Goblak» Костенко  — 
 Иван «VANSKOR» Скороход  —  |  — 
 Густав «s4» Магнуссон  — 
 Максим «Yoky-» Ким  — 
 Айрат «Silent» Газиев  — 
 Илья «ALOHADANCE» Коробкин  —  |  — 
 Александр «Nofear» Чурочкин  — 
 Глеб «Funnik» Липатников  — 
 Визар «twiSta» Зимбери  — 
 Иван «Vigoss» Шинкарёв  — 
 Андрей «ALWAYSWANNAFLY» Бондаренко  —  |  — 
 Алексей «j4» Липай  — 
 Антон«GH» Бурунов  — 
 Андрей «The_apathy» Алешков  — 
 Иван «ubah» Капустин  — 
 Дамир «Mitch» Cкаричич  —

PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) 
Состав образовался в Феврале 2018 года из бывших игроков команды «5FRAGS». В Марте того же года было объявлено о полной смене состава.

Бывшие участники 
  Максим «PandovichXF» Смирнов
  Артём «KippieTheSlayer» Бычок
  Дмитрий «Kemba7» Рожков
  Максим «clozZ» Хуркунов
  Тарас «Snoopykx» Безязычный
  Роман «ADOUZ1E» Зиновьев
  Вячеслав «Faultlessly» Кашанов
  Константин «Kiss1k» Михайличенко

Достижения

HearthStone

Бывшие участники 
 Иван «Drako» Трубин
 Артем «Setzer» Сатинов
 Сергей «Troeput» Маслов
 Александр «NuttyBunny» Шибаленко
 Павел «Tnatym» Васин
 Алексей «Nazgul» Ефимов
 Антон «Smurf» Фомин
 Дмитрий «HalF» Сальниченко

Достижения

Counter-Strike:Global Offensive 
Состав образовался после StarLadder CIS Minor Championship в 2016 году из игроков бывшей команды «Rebels». В июне того же года было объявлено о роспуске состава по дисциплине CS:GO.

Бывшие участники 
  Денис «electronic» Шарипов  — 
  Сергей «spaz» Скрипчик  — 
  Эмиль «kUcheR» Ахундов  — 
  Илья «fix» Головко  — 
  Роман «CyberFocus» Дергач  — 
  Александр «spiker» Иванов  —

Достижения

StarCraft II

Бывшие участники 
 Дмитрий «Happy» Костин
 Михаил «Kas» Гайда
 Павел «Brat_OK» Кузнецов
 Андрей «ho8ot» Михеев
 Kim «viOLet» Dong Hwan
 Aleksandar «BeastyQT» Krstić
 Антон «Aristeo» Васильев
 Marcin «DieStar» Wieczorek
 Johan «NaNiwa» Lucchesi
 Sebastian «Forsen» Fors
 Эржан «LESTER» Бекжанов
 Michał «KroLu» Królewski
 Александр «Bly» Свисюк
 Роман «OutSide» Емельянов
 Марат «Cubert» Шакирзянов
 Artur «Nerchio» Bloch
 Юрий «frum» Кулик
 Никита «Noname» Андреев
 Vesa «Welmu» Hovinen
 Lee «VINES» Sang Hun
 Themistoklis «TheMista» Bonidis
 Владимир «Siw» Сызранов
 Вячеслав «Easy» Трушкин

Достижения команды

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege 
В августе 2018 года организация объявила о подписании команды «Edentity» по дисциплине Rainbow Six Siege.

В 2019 году команда заняла второе место на Six Invitational 2019 — самом престижном турнире по R6, а также первое место на Six Major Raleigh 2019 — втором по значимости турнире в дисциплине.

В 2020 году команда заняла первое место на Six November 2020 Major - Europe, также достойно выступили на Six Mexico Major 2021 заняв почетное 2 место.

Текущий состав

Менеджер 
 Игорь «TheRealestRussian» Обухов  — н. в.

Бывшие участники 
 Андрей «Andreezy» Бавиян  — 

 Олег «Always» Поротников  — 

 Олег «dan» Поротников  — 

 Данил «JoyStiCK» Габов  — 

 Олег «ShepparD» Поротников  — 

 Олег «Jak2oO» Поротников  — 

 Евгений «karzheka» Петришин  — 

 Артём «Shockwave» Симаков  —

Достижения

Статистика

Apex Legends 
В феврале 2022 года организация подписала состав «MajorPushers» в дисциплине Apex Legends .

Текущий состав

Бывшие участники 

 Артём «fitoo» Иванов  —

Примечания 

Киберспорт в России
Команды League of Legends